Lista di città della Repubblica del Congo aventi una popolazione uguale o superiore a 5000 abitanti, secondo il censimento del 2007.

Lista

Voci correlate 
 Dipartimenti della Repubblica del Congo
 Distretti della Repubblica del Congo

Altri progetti 

Centri abitati della Repubblica del Congo
Repubblica del Congo